Miejscowości w USA:
 Gregory – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Rogers
 Gregory – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 Gregory – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie San Patricio
Gminy w USA:
 Gregory (ang. Gregory Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Gregory (ang. Gregory Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gregory (ang. Gregory County) – w stanie Dakota Południowa